

Patronymes 
Kolessov (masculin ; ) ou Kolessova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexeï Kolessov (1984-), coureur cycliste kazakh
 Anatoli Kolessov (1938-2012), lutteur soviétique
 Gordeï Kolessov (2008-), enfant prodige russe
 Yelena Kolessova (1920-1942), Héroïne de l'Union soviétique

Autres 
 Kolesov RD-36-51, turboréacteur du Tupolev Tu-144

Patronyme russe